Brandon « B. J. » Crombeen (né le  à Denver, dans l'État du Colorado aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Brandon est le fils du joueur de hockey professionnel Mike Crombeen.

Carrière 

Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Colts de Barrie || LHO ||60 ||12 ||13 ||25 ||118 ||20 ||1 ||1 ||2 ||31 
|-
|2002-2003 || Colts de Barrie || LHO ||63 ||22 ||24 ||46 ||133 ||6 ||1 ||0 ||1 ||8
|-  
|2003-2004 || Colts de Barrie || LHO ||62 ||21 ||29 ||50 ||154 ||12 ||5 ||7 ||12 ||35
|-
|2004-2005 || Colts de Barrie || LHO ||63 ||31 ||18 ||49 ||111 ||6 ||2 ||4 ||6 ||35
|-  
|2005-2006 || Stars de l'Iowa || LAH ||52 ||5 ||7 ||12 ||97 ||5 ||1 ||0 ||1 ||9
|-
|2005-2006 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||8 ||5 ||3 ||8 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Ässät Pori || SM-liiga ||55 ||13 ||9 ||22 ||152 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||13 ||7 ||4 ||11 ||43 ||22 ||5 ||5 ||10 ||45
|-  
|2007-2008 || Stars de l'Iowa || LAH ||65 ||14 ||14 ||28 ||158 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Stars de Dallas || LNH ||8 ||0 ||2 ||2 ||39 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-  
| 2008-2009 || Stars de Dallas || LNH ||15 ||1 ||4 ||5 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Blues de Saint-Louis || LNH ||66 ||11 ||6 ||17 ||122 ||4 ||0 ||0 ||0 ||12
|-  
|2009-2010 || Blues de Saint-Louis || LNH ||79 || 7 || 8 || 15 || 168||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|2010-2011 || Blues de Saint-Louis || LNH ||80 || 7 || 7|| 14|| 154||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Blues de Saint-Louis || LNH ||40 || 1|| 2|| 3|| 71|| 7|| 1||0 || 1|| 31 
|-
| 2012-2013 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 44 || 1 || 7 || 8 || 112 || - || - || - || - || -  
|-
|2013-2014 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 55 || 3 || 7 || 10 || 79 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 58 || 3 || 3 || 6 || 79 || - || - || - || - || -

| 445 || 34 || 46 || 80 || 850 || 18 || 1 || 0 || 1 || 43

En équipe nationale 

|-
| 2002 || align=left| Canada U18 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 7 ||1 ||4 ||5 ||4 || align=left| Médaille d'or

Trophées et distinstions

ECHL 

 Il remporte la Coupe Kelly avec les Steelheads de l'Idaho en 2006-2007.

Notes et références 

Naissance en juillet 1985
Naissance à Denver
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Stars de Dallas
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona